Měděnec může být:

 Měděnec – obec v okrese Chomutov
 Měděnec (tvrz) – tvrz v obci v Měděnec
 Mědník, též zvaný Měděnec – vrch v Krušných horách nad obcí Měděnec
 Měděnec (Jizerské hory) – vrchol v Jizerských horách
 Měděnec (Hrubý Jeseník) – vrchol v Pradědské hornatině v Hrubém Jeseníku